Little Caesar puede referirse a: 

 Little Caesar (película), película de 1931.
 Little Caesars, cadena de pizzerías formada en 1959.